CMI steht für:
 Carmelites of Mary Immaculate, ein katholischer Männerorden
 Case Mix Index
 Chr. Michelsen Institute for Science and Intellectual Freedom, Forschungsinstitut in Norwegen
 Cell-mediated immunity (zelluläre Immunantwort)
 Certifizierte Medizinische Information, Institut für certifizierte medizinische Information und Fortbildung e.V.
 Chartered Management Institute
 Chimei Innolux Corporation, der größte Hersteller von Flüssigkristallanzeigen in Taiwan
 Chlormethylisothiazolinon, eine chemische Substanz
 Cisco Messaging Interface, eine Softwareschnittstelle zur funktionellen Erweiterung von Telefonanlagen
 Clay Mathematics Institute
 Cockerill Maintenance & Ingénierie, ein belgisches Maschinen- und Anlagebauunternehmen, siehe CMI Groupe
 Cold Meat Industry, ehemaliges schwedisches Independent-Label
 Collage Meniskus Implantat, siehe Meniskus (Anatomie)
 Comité Maritime International, eine seerechtliche Nichtregierungsorganisation
 Correspondence Metadata Interchange-Format, ein Austauschformat der Text Encoding Initiative für Briefeditionen
 Fairlight CMI, Computer Musical Instrument
 Flughafen Champaign (Illinois Willard Airport)

CMi ist die Abkürzung für:
 Kleiner Hund (lat. Canis minor), ein Sternbild in der Nomenklatur der Fixsterne

cmi steht für:
 Chami (Sprache) (ISO-639-3-Code), Dialekt des Embera (Dialektkontinuum) der Embera in Kolumbien

CMI